Dobriwljany (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dobrowljany) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Dobriwljany (Drohobytsch)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Stryj, siehe Dobriwljany (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Chodoriw, siehe Dobriwljany (Stryj, Chodoriw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Dobriwljany (Salischtschyky)